Félix Aguilar-observatoriet (), är ett observatorium i San Juan, Argentina. Det byggdes 1953.

1974 byte det namn till Carlos Ulrrico Cesco-observatoriet () efter astronomen Carlos Ulrrico Cesco.

Minor Planet Center listar observatoriet som upptäckare av 63 asteroider.

Asteroider upptäckta av Félix Aguilar-observatoriet

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Félix Aguilar-obs

Källor och referenser 

Observatorier i Argentina